

Іванівська районна рада — Одеська область, Іванівський район
 Іванівська районна рада — Херсонська область, Іванівський район